2/4 puede referirse a:

 El 2 de abril según la fecha día/mes/año.
 El 4 de febrero según la fecha mes/día/año.
 El compás musical 2/4.